Att modifiera datorspel (känt som mod, modifiering eller modifikation inom spelkretsar) är ett fenomen där spelare lägger till eller ändrar innehåll i ett datorspel, oftast på ett amatörmässigt vis. Modifikationerna är generellt sett alltid skapade av spelarna och finns oftast att ladda ned gratis på Internet, men kräver originalprodukten för att kunna köras. Ett exempel på en av de mest kända spelmodifikationerna är Counter-Strike, som från början var en modifikation till datorspelet Half-Life men på grund av dess popularitet gjordes till ett eget datorspel.

Storleken på modifieringarna varierar, och möjligheten att modifiera varierar också från spel till spel. Som exempel kan en mindre modifikation vara en mindre ändring inom spelets programkod som ger en liten förändring i hur spelet spelas, och ett större modifieringsprojekt vara ett försök ändra så många aspekter av spelet som möjligt (grafik, programkod, speldesign, etc) för att skapa en ny upplevelse för de som spelar spelet.

En del spelutvecklare ser modifikationer som ett sätt att hålla sina datorspel vid liv, och många försöker stödja ”moddare” genom att släppa modifikationsverktyg som förenklar modifikationsskapandet.

Externa länkar 
 Modification Database

 
Datorspelsutveckling
Datorspelskultur